Тор Биргер Арнеберг (, , Осло, Норвегия — , Беллэр, штат Флорида, США) — норвежский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).

Биография 

На летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) на яхте «Елизавета Х» стал серебряным призёром в соревнованиях класса килевых яхт 6 mR. Позже эмигрировал в Соединенные Штаты, получив американское гражданство. Был чемпионом США в прыжках с трамплина, выступая за Дартмутский колледж.

Окончил Гарвардскую школу бизнеса. Являлся членом совета лиректоров компании Royal Caribbean Cruise Lines.

Ссылки 

 
 http://www.sailingscuttlebutt.com/2015/09/28/eight-bells-tor-birger-arneberg/

Яхтсмены Норвегии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1952 года